Unter Flächenberechnung versteht man 
 im Bauwesen die Berechnung der Grundflächen eines Gebäudes, die in Deutschland in der Regel nach DIN 277 erfolgt.
 in der Geometrie die Planimetrie

Siehe auch: